Розье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81230.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 80 км северо-восточнее Тулузы, в 14 км к северу от Альби.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 764 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 436 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 299 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 299 активных работали 279 человек (149 мужчин и 130 женщин), безработных было 20 (6 мужчин и 14 женщин). Среди 137 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн